

Дубровно — місто, Вітебська область.
 Дубровно — село, Берестейська область, Барановицький район, Крошинська сільська рада.
 Дубровно — село, Вітебська область, Полоцький район, Солоницька сільська рада.